Sankt Barbara steht für:
 Barbara von Nikomedien, heilige Jungfrau und Märtyrin, Nothelferin

davon abgeleitet:
 Sankt Barbara im Mürztal, eine Marktgemeinde in der Steiermark, Österreich
 St. Barbara (Wallerfangen), Ortsteil von Wallerfangen im Saarland
 einen Stadtteil in Trier-Süd
 den Namen der Gemeinde Sainte-Barbe im Département Moselle in Frankreich 1915–1918 und 1940–1944, siehe Sainte-Barbe (Moselle)
 St.-Barbara-Siedlung, Darmstadt

Siehe auch:
 Barbarakirche, Liste von über 100 Kirchen und Kapellen in Europa
 Aufstand der Fischer von St. Barbara, Erzählung von Anna Seghers
 Santa Barbara, Stadt in Kalifornien